Операция Тарантелла проводилась внешней разведкой Советского Союза с 1930 по 1945 годы. Целями данной операции являлись: контроль за деятельностью английской разведки в отношении СССР и продвижение определенной информации в правящие круги Великобритании. Непосредственными инициаторами и руководителями операции были Артур Артузов, Абрам Слуцкий, Матус Штейнберг.

Начало 
Одной из ключевых фигур операции был Виктор Васильевич Богомолец, который был завербован британской секретной службой Интеллидженс сервис. Вербовку проводил капитан (впоследствии полковник) Интеллидженс сервис (Secret Intelligence Service — SIS) Гарольд Гибсон в 1921 году в Стамбуле.

Основной задачей, которая была поставлена перед В. Богомольцем, был шпионаж против Советского Союза. Разведывательные операции производились из сопредельных Советскому Союзу государств: Болгарии, Румынии, Польши, стран Прибалтики. Позднее Богомолец был переведен в Германию, а затем Францию. Но основной целью его деятельности по-прежнему был шпионаж против СССР с использованием своих связей в кругах русской белой эмиграции.

Советская внешняя разведка подставила Виктору Богомольцу своего агента Бориса Федоровича Лаго . Все выглядело так как будто бы Виктор Богомолец сам вышел на него. Лаго считался видной фигурой русского зарубежья. В своё время он сбежал от красного террора и активно выступал с разоблачительными материалами о деятельности чекистов в Советском Союзе. Это было его прикрытие.

В результате знакомства возник тандем Богомолец-Лаго, с которым и сотрудничала британская разведка.

Ход операции 
Через связку Лаго-Богомолец советской разведке удалось подставить Интеллидженс сервис агентуру, которую англичане долгое время считали своими надежными источниками в Московском комитете ВКП(б), правительстве — ВСНХ и ЦАГИ (закрытом институте, работавшем над ракетной и авиационной тематикой). Информация, приходившая в штаб-квартиру британской разведки из этих источников, всегда оценивалась очень высоко .

В действительности все «агенты» работали под контролем ОГПУ, и сконструированный советской разведкой канал использовался для продвижения в английских правительственных кругах определенной информации по широкому кругу государственных проблем. Руководство советской разведки старалось, таким образом, подтолкнуть Великобританию к более тесному экономическому сотрудничеству с СССР и продвинуть договоренности по обеспечению безопасности в Европе.

В донесениях, имевших конечным адресатом руководителей Великобритании, представлялись вопросы, связанные с положением в высшем руководстве СССР, деятельностью советского руководства на международной арене, состоянию в экономике и отдельных отраслях промышленности страны, некоторые аспекты военного строительства. Они утверждались ответственными офицерами советской разведки. В свою очередь советская разведка получала ценную информацию, идущую от британской и других спецслужб, с которыми сотрудничал Богомолец. Информация по линии операции «Тарантелла» шла по «высшему приоритету» и докладывалась непосредственно И. В. Сталину.

Завершение 
В 1934 году англичане потеряли всякий интерес к В. Богомольцу, и ему со своей агентурой пришлось искать других заказчиков в Румынии и Польше. Б. Лаго выехал в Советский Союз и в дальнейшем работал на Дальнем Востоке. В 1937 году он был арестован по сфабрикованному делу и расстрелян. Реабилитирован в 1997 году. Операция «Тарантелла», однако, продолжалась вплоть до 1945 года. В этом году Богомолец решился на открытое сотрудничество с СССР, когда между ним и англичанами возникли сильные трения. Произошло это в Египте. Взвесив все обстоятельства, руководство внешней разведки СССР, во главе которой с 1939 по 1946 годы стоял П. М. Фитин, пошло на его использование для получения оперативной и политической информации. Виктор Богомолец получил кодовое имя «Бритт» и в дальнейшем плодотворно работал в советской резидентуре.

В начале 1950-х годов связь советской разведки с «Бриттом» была прервана, остаток жизни Виктор Богомолец прожил во Франции.

Источники 
 Л. Ф. Соцков. Код операции — «Тарантелла», М., Молодая гвардия, 2007, ISBN 978-5-235-03009-1.
 На стол вождю. «Тарантелла», которую сплясали на костях английской разведки 
 Журнал Родина, №12, 2010, Спецвыпуск "90 ЛЕТ СВР РОССИИ".

Примечания 

Операции с участием советских спецслужб